Константин Николаевич Курячий (; ) — капитан Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился  в местечке Кривой Рог. После смерти отца воспитывался в детдоме. Окончил семилетнюю школу.

В 1926 году поступил на химический факультет Харьковского государственного университета. С 1926 года — член ВЛКСМ. По окончании в 1933 году университета руководил химической лабораторией на Харьковском станкостроительном заводе. В 1935—1936 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной армии. После армии трудился старшим лаборантом кафедры качественного анализа химического факультета Харьковского университета. В 1939 году Курячий повторно был призван в армию.

С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. К январю 1943 года гвардии капитан Константин Курячий командовал батареей 33-го гвардейского кавалерийского полка 8-й гвардейской кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 3-й танковой армии Воронежского фронта. Отличился во время боёв за Белгородскую и Харьковскую области.

В январе 1943 года батарея Курячего принимала активное участие в боях за Валуйки и Волоконовку, уничтожив 10 танков, 7 бронемашин, 19 автомашин, большое количество солдат и офицеров противника. 14 февраля 1943 года в районе сёл Медведевка и Парасковия Нововодолажского района Харьковской области Украинской ССР батарея Курячего уничтожила ещё 7 танков, 1 бронетранспортёр, около 120 солдат и офицеров противника.

15 февраля 1943 года у села Мелиховка (ныне Николаевка) того же района Курячий погиб. Первоначально был похоронен в Николаевке, 16 апреля 1944 года перезахоронен на харьковском городском кладбище № 2.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен посмертно высокого звания Героя Советского Союза.

Награды 
Был также награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

Память 
 Имя на Стеле Героев в Кривом Роге;
 Установлен обелиск в Николаевке;
 В его честь названа лаборатория в Харьковском государственном университете;
 Его именем названа школа в Харькове;
 Улица Курячего в Валуйках;
 улица Курячего в Кривом Роге.
 Его могила на городском кладбище № 1 в Харькове является памятником культурного наследия Украины.

Примечания

Источники 
 
 
 Калинин В. В., Макаренко Д. Г. Герои подвигов на Харьковщине / Харьков, 1970.
 
 
 Курячий Константин Николаевич // Энциклопедия Бердянска: Историко-краеведческий, общественно-политический справочник / Бердянск: Південна зоря, 2013. — 864 с. — С. 790. ISBN 978-966-197-265-9.
 Донской Я. Е., Жизнь — подвиг : Очерк о командире батареи 33 кавполка кап. К. Н. Курячем, — Москва : Воениздат, 1967. — 77 с. : портр. ; 16 см. — (Герои и подвиги)

Ссылки 
 
 Бессмертный полк. Курячий Константин Николаевич.
 Курячий Константин Николаевич, Память народа

Выпускники Харьковского университета
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на 2-м городском кладбище Харькова
Перезахороненные
Командиры батарей в Великой Отечественной войне